nok – wolny koniec poziomych drzewc w omasztowaniu jednostki żaglowej
 Nok – kultura ludu zamieszkującego niegdyś tereny dzisiejszej środkowej Nigerii
 NOK (niem. Nord-Ostsee-Kanal) – Kanał Kiloński, kanał morski łączący Bałtyk z Morzem Północnym
 NOK – oznaczenie waluty korony norweskiej
 NOK – Narodowa Organizacja Kobiet, zał. w 1918
 NOK – najwyższy organ kontroli
 Nok – potok, dopływ Słopniczanki
Zobacz też:
 Noc
 Nock
 Nokk